Mizzi ist:
 eine Nebenform von Maria
 der Familienname folgender Personen:
 Corazón Mizzi (* 1987), maltesische Singer-Songwriterin
 Enrico Mizzi (1885–1950), maltesischer Premierminister
 Konrad Mizzi (* 1977), maltesischer Politiker (MLP)
 Marlene Mizzi (* 1954), maltesische Politikerin (MLP) und Managerin
 Sorel Mizzi (* 1986), kanadischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Al-Mizzī (1256–1341), islamischer Traditionarier
 Mizi